Puchar Europy w bobslejach 2012/2013 rozpoczął się 14 listopada 2012 roku w Igls, a zakończył 20 stycznia 2013 roku w Königssee.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 Terminarz Pucharu Europy
 
 
 
 

2012 w bobslejach
2013 w bobslejach
Puchar Europy w bobslejach
2012 w Europie
2013 w Europie